Christian Haldimann, né le  à Bowil, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2001-2002|| CP Berne U20|| Juniors Élites A|| 32|| 1|| 5|| 6|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| CP Berne U20|| Juniors Élites A|| 36|| 6|| 5|| 11|| 49|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="2"| 2003-2004|| HC Fribourg-Gottéron|| LNA|| 38|| 0|| 2|| 2|| 4|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| HC Fribourg-Gottéron U20|| Juniors Élites A|| 21|| 2|| 4|| 6|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2004-2005|| HC Fribourg-Gottéron||  LNA|| 20|| 0|| 0|| 0|| 0|| 10|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| HC La Chaux-de-Fonds|| LNB|| 15|| 1|| 4|| 5|| 4|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| rowspan=2|2005-2006|| HC Fribourg-Gottéron||  LNA|| 29|| 0|| 0|| 0|| 10|| 16|| 0|| 0|| 0|| 26
|-
| HC La Chaux-de-Fonds||  LNB|| 14|| 0|| 2|| 2|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| HC Fribourg-Gottéron||  LNA|| 35|| 0|| 3|| 3|| 16|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2007-2008|| SC Langenthal || LNB|| 48|| 2|| 6|| 8|| 97|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2008-2009|| SC Langenthal || LNB|| 46|| 2|| 10|| 12|| 44|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2009-2010|| HC Olten || LNB|| 46|| 4|| 15|| 19|| 44|| 12|| 1|| 3|| 4|| 14
|-
| 2010-2011|| HC Olten || LNB|| 11|| 0|| 0|| 0|| 4|| 9|| 0|| 2|| 2|| 10
|-
| 2011-2012|| HC Olten || LNB|| 26|| 0|| 5|| 5|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| HC Olten || LNB|| 8|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -

|122||0||5||5||30||34||0||0||0||28

|214||9||43||52||233||34||1||6||7||30

|89||9||14||23||85|| -|| -|| -|| -|| -

Carrière internationale 

Il représente la Suisse lors Championnat du monde junior  en 2005

|2005 ||  Suisse -20 ans|| Championnat du monde -20 ans||6||0||0||0||2||+2||

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en mars 1985
Naissance dans le canton de Berne
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif bernois
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur du SC Langenthal
Joueur du HC Olten
Défenseur de hockey sur glace